Влади́мир Никола́евич Смо́лин (род. 11 мая 1952) — артист оперетты, народный артист Российской Федерации (2006).

Биография 
Родился в 1952 году в посёлке Каштак Металлургического района Челябинска. Учился в небольшом городе в Краснодарском крае, где жил с родителями. Окончил музыкальную школу по классу баяна. Поступил в Музыкальное училище им. Гнесиных (педагоги — С. М. Гутманович, А. И. Гинзбург), студентом четвёртого курса был в стажёрской группе Московского театра оперетты, принимал участие в спектакле «Не бей девчонок». По окончании училища по специальности «Актёр музыкальной комедии» в 1976 году был принят в труппу Омского государственного музыкального театра. С 1985 года по приглашению главного режиссёра В. Курочкина — актёр Свердловского театра музыкальной комедии.

Выступает с концертной программой «Песни военных лет». Тип голоса: драматический тенор.

Семья: жена — Светлана.

Театральные роли 

 Лонгрен — «Алые паруса» М. Дунаевского 
 Митя Громцев — «Беспечный гражданин» А. Затина
 Дафна, Джерри — «В джазе только девушки» Дж. Стайна
 Каглер — «Венская кровь» И. Штрауса
 Стихотворец, Контрабас — «Весёлые ребята» И. Дунаевского, М. Дунаевского 
 Панкрат XXVII — «Герцогиня из Чикаго» И. Кальмана 
 Сапун-Тюфякин — «Девичий переполох» Ю. Милютина
 Степан Шешковский — «Екатерина Великая» С. Дрезнина 
 Дон Болеро — «Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока
 Альфред, Фальке — «Летучая мышь» И. Штрауса
 Губернатор — «Кандид, или Оптимизм» Л. Бернстайна
 Дикий Пес — «Кошка» В. Баскина 
 Аптекарь — «Моцарт VS Сальери» Е. Кармазина
 Коробочка — «Мертвые души» А. Пантыкина
 Первый министр — «Обыкновенное чудо» Г. Гладкова
 Финч — «Оливер!» 
 Сергей Сергеевич — «Осторожно, бабушки!» А. Пантыкина 
 Фриц — «Парижская жизнь» Ж. Оффенбаха
 Семён, Иван Абрамович Парк — «Парк советского периода» на музыку советских композиторов
 Мидас — «Прекрасная Галатея» Ф. Зуппе
 Пуассон, Пеликан — «Принцесса цирка» И. Кальмана
 Бони, Ферри — «Сильва» И. Кальмана
 Эдмонд Фонтанж — «Скандал по-французски» А. Эргашева
 Лейзер-Вольф — «Скрипач на крыше» Д. Бока 
 Брассет — «Тетка Чарли» О. Фельцмана   
 Горас — «Хелло, Долли!» Дж. Хермана
 Виктор — «Храни меня, любимая» А. Пантыкина
 Чёрт, Макс — «Чёрт и девственница» А. Тровайоли
 Кербыш — «Яма» С. Дрезнина
 Директор школы — «www.силиконовая дура.net» А. Пантыкина

Фильмография 
  — Важняк. Игра навылет / Корюшкин — реж. Илья Хотиненко
  — Прекрасный полк (документальный сериал) — реж. Александр Капков

Награды 
 2007 — лауреат национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» — за роль Скруджа в спектакле «Ночь открытых дверей»
 2006 — лауреат премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства» — за роль Скруджа в спектакле «Ночь открытых дверей»
 2006 — народный артист Российской Федерации (24.03.2006)
 2006 — национальная театральная премия «Золотая маска» — Лучшая мужская роль (оперетта/мюзикл): Эбенезер Скрудж, «Ночь открытых дверей»
 2006 — лауреат общественного проекта «Признание»
 2005 — «Лучшая мужская роль в музыкальном театре» — на областном конкурсе и фестивале «Браво!» — 2004 — за роль Скруджа в спектакле «Ночь открытых дверей» 
 2003 — Благодарность Министра культуры Российской Федерации (14.10.2003) — за большой вклад в развитие театрального искусства и в связи с 70-летием со дня основания театра
 2000 — «Лучшая мужская роль в музыкальном театре» — на областном конкурсе и фестивале «Браво!» — 1999 — за роль Чёрта в спектакле «Чёрт и девственница»
 1998 — «Лучшая мужская роль в музыкальном театре» — на областном конкурсе и фестивале «Браво!» — 1997 — за роль Бони в спектакле «Княгиня чардаша»
 1997 — лауреат международного конкурса артистов оперетты им. М. Водяного (Одесса)
 1996 — заслуженный артист Российской Федерации (22.10.1996)
 1996 — премия им. А. Г. Маренича
 1988 — «Лучшая мужская роль в музыкальном театре» — на областном конкурсе «Браво!» — 1987 — за роль Мити Громцева в спектакле «Беспечный гражданин»
 1987 — премия Свердловского обкома комсомола за роль Мити Громцева в спектакле «Беспечный гражданин»

Примечания

Ссылки 
 Свердловский театр музыкальной комедии, Лица
 Бессонница — залог удачи…, 27 декабря 2004
 Интервью после присуждения премии «Золотая маска»
 «Театральный сезон», 12 декабря 2007
 

Певцы и певицы оперетты
Театральные деятели Екатеринбурга
Персоналии:Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии
Лауреаты премии «Браво!»